Strange Times – album dei The Chameleons del 1986
 Strange Times – album dei The Moody Blues del 1999
 Strange Times – singolo dei The Black Keys del 2008, dall'album Attack & Release